Messier 31 (M31), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M31 (Hongarije)